Юрий Иванович Полянский:
 Полянский, Юрий Иванович (1892—1975) — украинский геолог, географ и археолог.
 Полянский, Юрий Иванович (1904—1993) — протозоолог, Герой Социалистического Труда.
 Полянский, Юрий Иванович (1948—2021) — игрок в хоккей с мячом, тренер.